Terra bruciata (The Burning World) – romanzo di James Graham Ballard del 1964
 The Burning World – album degli Swans del 1989